Obramba je lahko:
obramba (biologija)
obramba (vojaštvo) 
obramba (medicina)
obramba (pravo)
obramba (šport)